Show Me a Hero (boek), een non-fictieboek uit 1999 van schrijfster Lisa Belkin
 Show Me a Hero (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2015